Ка́менка () — село в Астраханском районе Акмолинской области Казахстана, образует административно-территориальное образование «Село Каменка» со статусом сельского округа (соответствующий 3-ему уровню административно-территориальной единицы). 

 Код КАТО — 113641100.
 Код КАТО АТЕ — 113641000.

География 
Село расположено на левом берегу реки Ишим, в восточной части района, на расстоянии примерно 51 километров (по прямой) к юго-востоку от административного центра района — села Астраханка.

Абсолютная высота — 355 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Жамбыл — на северо-западе, село Родина — на востоке.

Через реку проходит автомобильная дорога республиканского значения — М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы, через Костанай, Астана, Караганда».

История 
Населённый пункт возник как посёлок для спецпоселенцев (трудпосёлок №10) в составе КарЛАГа.

Население 
В 1989 году население села составляло 1566 человек (из них немцы — 55 %).

В 1999 году население села составляло 1023 человека (494 мужчины и 529 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 863 человека (442 мужчины и 421 женщина).

Улицы 
 ул. Атамекен
 ул. Бейбитшилик
 ул. Достык
 ул. Жастар
 ул. Желтоксан
 ул. Женис
 ул. Зелёная
 ул. Николая Сабадовского
 ул. Сарыарка
 ул. Школьная

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Немецкие населённые пункты в Казахстане
Населённые пункты Астраханского района